Белый Яр — посёлок в Правдинском районе Калининградской области. Входит в состав Правдинского городского поселения.

Население

История 
В 1910 году в Айзервагене проживали 153 человека, в 1933 году - 255 человек, в 1939 году - 249 человек.

В 1947 году Айзерваген был переименован в поселок Белый Яр.

Примечания 

Населённые пункты Правдинского района